Айдар Муталикұлы Сайтбеков (родился  года) — полковник полиции, кандидат юридических наук, доктор политических наук, профессор.

Начальник Алматинской Академии МВД Республики Казахстан имени Макана Есбулатова, с января 2021 года.

Образование 
В 1999 году окончил Академию МВД Республики Казахстан, в 2010 году Европейский колледж  (Германия), в 2018 году МГУ им. М.В. Ломоносова (Российская Федерация)

Биография 
В 1995 году окончив среднюю школу № 6 города Капчагай, поступил в Академию МВД Республики Казахстан г. Алматы, по окончании которой работал следователем, оперуполномоченным, старшим оперуполномоченным уголовного розыска УВД Енбекшиказахского района Алматинской области, с 2005 года заместитель начальника ОКП,  первый заместитель, начальник Шелекского ОП ДВД Алматинской области.

С 2008 года магистрант Карагандинского юридического института МВД Республики Казахстан имени Баримбека Бейсенова, по окончании которой работал начальником межведомственного центра по борьбе с наркобизнесом, начальником центра анализа и прогнозирования общественных и криминогенных процессов научно-исследовательского института, заместителем начальника института подготовки руководящего состава ОВД, Академии МВД Республики Казахстан.

С февраля по ноябрь 2013 года руководил институтом послевузовского образования, с ноября 2013 по декабрь 2018 года заместитель начальника Карагандинской академии МВД Республики Казахстан имени Баримбека Бейсенова.

С декабря 2018 по июль 2019 года начальник Актюбинского юридического института МВД Республики Казахстан им. М.Букенбаева.

С июля 2019 года по январь 2021 года начальник Департамента кадровой политики МВД Республики Казахстан.

Заслуженный юрист Республики Казахстан, заслуженный работник МВД, почетный работник образования, стипендиат программы «Болашак»,  постоянный член исполнительного комитета Международной ассоциации полицейских академий INTERPA, член общественного совета МВД Республики Казахстан, мастер спорта  Республики Казахстан по стрельбе из табельного оружия.

Сайтбеков Айдар Муталикович успешно совмещает службу в ОВД с научно-исследовательской и педагогической деятельностью, на сегодняшний день опубликовано более 50 учебно-методических и научных работ.

Награды и звания 
За безупречную службу в органах внутренних дел и достигнутые успехи имеет свыше 15 государственных и ведомственных наград Республики Казахстан и зарубежных стран.

Указом Президента Республики Казахстан награждён медалями:

 Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл
 Қазақстан Конституциясына 20 жыл
 Астана 20 жыл
 Қазақстан Республикасының тәуелсіздгіне 25 жыл
 Қазақстан Конституциясына 25 жыл
 Қазақстан Республикасының тәуелсіздгіне 30 жыл
 Ерлігі үшін
 Қазақстан Конституциясына 30 жыл

Примечания 
 Полицейские нового формата 
 АЮИ, Эстафета «Чтение стиxов Абая» 
 Сұхбат. Хабар 24  
 Полиция қызметкерлерінің жана стандарты. «Prime time» 
 Начальник Департамента кадровой политики МВД оценил работу шымкентской полиции 
 Полиция Казахстана переходит на сервисную модель — Новости — Forbes Kazakhstan https://m.forbeskz/news/2020/09/23/newsid_234169
 О реформе местной полицейской службы по принципу «полиция в шаговой доступности» и переходе казахстанской полиции на сервисную модель работы" https://www.youtube.com/watch?v=dkUHPDUpsxo&feature=youtu.be
 Полиция қызметіне серпіліс әкелетін модель https://egemen.kz/article/262905-politsiya-qyzmetine-serpilis-akeletin-model
 Полицияның оң имиджін қалыптастыру жөніндегі жұмыстар жалғасуда https://abai.kz/post/130855
 Қазақстандық полицияның оң имиджін қалыптастыру жөніндегі жұмыстар жалғасуда https://adyrna.kz/post/64195
 Ваше право: начальник Алматинской академии МВД РК, полковник полиции Сайтбеков А. М. https://www.youtube.com/watch?v=PuPFvdQnvTE

Персоналии:Казахстан